Järveküla (Elva), een dorp in Estland, gemeente Elva
 Järveküla (Rae), een dorp in Estland, gemeente Rae
 Järveküla (Saaremaa), een dorp in Estland, gemeente Saaremaa
 Järvekülä, een dorp in Estland, gemeente Rõuge